Спирит може да се отнася за:

 Спирит – мустанг, герой в няколко филма от САЩ:
 „Спирит“ или „Спирит: Жребецът от Симарон“ – анимационен филм от 2002 г.
 Неукротимият Спирит – компютърно-анимационен филм от 2021 г.
 Спирит (група) – американска рок група
 Спирит Рейсинг – британски конструктор на състезателни автомобили и отбор от Формула 1
 B-2 Спирит – американски стратегически бомбардировач
 Спирит – старо име на белгийската партия ФламандскиПрогресивни
 Спирит ъф Бургас – музикален фестивал